Bayern – endonimo tedesco con il significato di Baviera
Freistaat Bayern – nome tedesco dello stato federato tedesco della Baviera
Bayern Monaco – nome di una squadra di calcio di Monaco di Baviera in Germania

Altri progetti